Pilar do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pilar do Sul (ort), São Paulo, 
 Pilar do Sul (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar